Municipio de Ross puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ross (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mountrail.
 Municipio de Ross (condado de Kalamazoo, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kalamazoo.
 Municipio de Ross (condado de Edgar, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Edgar.
 Municipio de Ross (condado de Pike, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Ross (condado de Vermilion, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Vermilion.
 Municipio de Ross (condado de Clinton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Ross (condado de Lake, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Ross (condado de Franklin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Ross (condado de Taylor, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Taylor.
 Municipio de Ross (condado de Cherokee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Ross (condado de Osborne, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osborne.
 Municipio de Ross (condado de Roseau, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Roseau.
 Municipio de Ross (condado de Allegheny, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Allegheny.
 Municipio de Ross (condado de Butler, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Ross (condado de Greene, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Ross (condado de Jefferson, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Ross (condado de Luzerne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.
 Municipio de Ross (condado de Monroe, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Monroe.